Gauntt ist der Name von

 Cae Gauntt (* 1956), christliche Popsängerin
 Edward Gauntt (auch Eddie Gauntt; * 1955), US-amerikanischer Opernsänger